Отець Лавджой, Пастор Лавджой — (англ. Reverend Lovejoy), вигаданий персонаж, дійова особа мультсеріалу Сімпсони, проповідник у Першій Церкві міста Спрінгфілд.
 Артур Лавджой, Артур Онкен Лавджой (англ. Arthur Oncken Lovejoy) — американський історик та філософ ідей. 
 Бен Лавджой, Бенджамін Н. «Преподобний» Лавджой (англ. Benjamin N. "The Reverend" Lovejoy, нар. 20 лютого 1984, Конкорд) — американський хокеїст, захисник клубу НХЛ.